Kerll ist der Familienname folgender Personen:

 Horst-Wolfram Kerll (* 1947), deutscher Diplomat
 Johann Caspar von Kerll (1627–1693), deutscher Organist, Cembalist und Komponist
 Karl-Heinz Kerll (1930–2010), deutscher Sportfunktionär

Siehe auch:
 Kerl
 Kerrl